EJH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wedjh / Wejh (Arabia Saudita)